Access (englisch für „Zugang, Zugriff“) steht für:
 Access (Band), auch AXS, japanische Band
 Access (Kentucky), Ort in den USA
 Access (Unternehmen), japanische Softwarefirma
 Access Software, ehemalige amerikanische Spielesoftwarefirma, siehe Indie Built
 Microsoft Access, Datenbanksoftware von Microsoft
 Renault Access, Lkw-Baureihe des französischen Kfz-Herstellers Renault
 eine Organisation, die sich für die Rechte der Kinder in Nepal einsetzt

 Von lateinisch accessus, „Annäherung, Zutritt“
 Einzug (Liturgie), Access, Einzug der Geistlichen und Altardiener zu Beginn des Gottesdienstes

Siehe auch:
 Access to Knowledge („Zugang zu Wissen“: Bewegung zur Änderung von Urheberrecht-Richtlinien)
 Accessibility ("Barrierefreiheit")
 Akzess (Begriffsklärung)
 Open Access (Begriffsklärung)
 Zugangsberechtigung (zum Betreten eines Sicherheitsbereichs)
 Zugriff (Begriffsklärung)